

Primeira Liga

Narrativa

Classificação 

<small>Fonte: Futebol Português em Números</small>

Quadro de resultados 

<small>Fonte: Futebol Português em Números</small>

Futebol de 1995 em Portugal
Futebol de 1996 em Portugal
Campeonato Português de Futebol